Le Jour des faucons est le quatrième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey
 Couleurs : Julie Carle

Synopsis 
Louis part pour Munich afin de déjouer le complot ourdi par Brückner et ses amis.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1986 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1986) 

Louis la Guigne